Săcel se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Săcel (, ), Cluj
 Săcel (), reședința comunei cu același nume, Harghita
 Săcel (), Hunedoara
 Săcel (), reședința comunei cu același nume, Maramureș
 Săcel, sau: Cernadia (, ), Sibiu
 Strei-Săcel (), Hunedoara

Vezi și 
 Săcele (dezambiguizare)

Toponime românești